Vingt-Trois-Août ou XXIII-Août ou 23-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

23 août :  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En Belgique,

 Le , au début de la première Guerre mondiale :
 Massacre de 674 civils par les forces allemandes, notamment aux Rivages et à Neffe, pendant la bataille de Dinant, dans la province de Namur.
 Victoire tactique du corps expéditionnaire britannique contre la  allemande, à la bataille de Mons, dans la province de Hainaut.

En France,

 Le , au début de la première Guerre mondiale :
 Massacres et destructions perpétrés par les  et  d'infanterie bavaroise et par les uhlans, à Fresnois-la-Montagne, en Meurthe-et-Moselle.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Libération de Mandelieu-La Napoule et de Peymeinade dans les Alpes-Maritimes, par les Alliés.
 Libération du Rove et d'Eyguières dans les Bouches-du-Rhône.
 Exécution de deux Résistants par les Allemands à Barc dans l'Eure.
 Libération de Gravigny, dans l'Eure.
 Combat meurtrier à la ferme d'Herville, commune de Louville-la-Chenard en Eure-et-Loir, où quelques résistants tentèrent de déloger des Allemands.
 Libération de Bourgoin-Jallieu en Isère.
 Libération de Châlette-sur-Loing dans le Loiret.
 Massacre de civils et destructions de maison à Kervignac dans le Morbihan, par des soldats allemands.
 Massacre de sept habitants à Mions dans le Rhône, par des soldats allemands à la recherche de maquisards.
 Tueries et destructions à Simard en Saône-et-Loire par des soldats allemands en retraite.
 Libération de Nemours, Fontainebleau, Bois-le-Roi, Barbizon en Seine-et-Marne, par les Alliés.
 Libération de La Valette-du-Var dans le Var, par la Première armée de la France libre.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies « Vingt-Trois-Août » et « XXIII-Août »

Graphie « 23-Août »

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date en d'autres langues, par exemple :
En espagnol, « 23 de Agosto » ou « Veintitres de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle et Cerrada) 23 de Agosto, à Villahermosa, dans l'État de Tabasco.

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
23